Zhang Heng (78-139) astronome, inventeur, poète et homme d’État chinois
 Zhangheng 1 satellite scientifique chinois  nommé en l'honneur de l'astronome chinois
 1802 Zhang Heng un astéroïde nommé en l'honneur de l'astronome chinois
 Chang Heng un cratère de la Lune